Шек — фамилия. Известные носители:
 
 Шек, Густав (1901—1984) — немецкий флейтист и музыкальный педагог.
 Шек, Джонатон (род. 1969) — американский актёр, сценарист и режиссёр.